Newton County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Newton County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 94001412
 Newton County Courthouse (Georgia), ID-Nr. 80001216
 Newton County Courthouse (Indiana), ID-Nr. 08000742
 Newton County Courthouse (Texas), ID-Nr. 79002999